Грабины:

 Грабины — село в Польше в сельской гмине Липно, в Куявско-Поморском воеводстве, Липновский повят.
 Грабины — село в Польше в сельской гмине Чарна, в Подкарпатском воеводстве, Дембицкий повят.
 Грабины — пассажирский остановочный пункт в селе Грабины в гмине Чарна, в Подкарпатском воеводстве Польши.
 Грабины товарная — грузовая железнодорожная станция в селе Грабины в гмине Чарна, в Подкарпатском воеводстве Польши.
 Грабины — деревня в Польше в сельской гмине Садовне, в Мазовецком воеводстве, Венгрувский повят.
 Грабины — поселение в Польше в сельской гмине Сточек, в Мазовецком воеводстве, Венгрувский повят.
 Грабины — поселение в Польше в сельской гмине Стшелин, в Нижнесилезском воеводстве, Стшелинский повят.
 Грабины — поселение в Польше в сельской гмине Збично, в Поморском воеводстве, Бродницкий повят.
 Грабины-Замечек — село в Польше в сельской гмине Сухы-Домб, в Поморском воеводстве, Гданьский повят.

См. также 
 Грабина
 Грабино